Натуральне число 2015
 2015 рік до нашої ери
 2015 рік нашої ери